Апостольский викариат Исиоло () — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Исиоло, Кения. Апостольский викариат Исиоло распространяет свою юрисдикцию часть территории Восточной провинции. Апостольский викариат Исиоло подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Исиоло является церковь святого Евсевия в городе Исоло.

История 
15 декабря 1995 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Ad aptius», которой учредил апостольский викариат Исиоло, выделив его епархии Меру.

Ординарии апостольского викариата 
 Luigi Locati (15.12.1995 — 14.07.2005);
 Anthony Ireri Mukobo I.M.C. (25.01.2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad aptius

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Кении